Palaeosomata — инфраотряд панцирных клещей из надотряда акариформные. Около 50 видов. Встречаются повсеместно.
Мелкие бледноокрашенные клещи (белые или жёлтые), часто покрыты длинными чёрными щетинками. Обитает в нижних слоях подстилки. Ноги 6-члениковые. Щелевидные органы и жировые железы отсутствуют.

Систематика 
По современной классификации имеют статус инфраотряда или когорты.
Palaeosomata включает 3 надсемейства (около 50 видов) и было выделено в 1969 году французским акарологом и палеонтологом Франсуа Гранжаном (François Alfred Grandjean; 1882-1975).

 Надсемейство Acaronychoidea Grandjean, 1932
 Acaronychidae Grandjean, 1932 (1 род и 3 вида)
 Archeonothridae Grandjean, 1954 (5 родов, 20 видов)
 Надсемейство Palaeacaroidea Grandjean, 1932
 Palaeacaridae Grandjean, 1932 (2 рода и  6 видов)
 Надсемейство Ctenacaroidea Grandjean, 1954
 Adelphacaridae Grandjean, 1954 (1 род, 1 вид)
 Aphelacaridae Grandjean, 1954 (3 рода, 4 вида)
 Aphelacarus (Aphelacarus acarinus)
 Ctenacaridae Grandjean, 1954 (5 родов, 6 видов)
 †incertae sedis (рода: †Marcvipeda — †Gradidorsum — †Stieremaeus)

Примечания

Литература 
 Subías, L. S. (2004). Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros oribátidos (Acariformes, Oribatida) del mundo (1758—2002). — Graellsia, 60(extra. 1): 3-305.

Ссылки 
 Palaeosomata — Australian Faunal Directory  
 Walter, David Evans, ed. Oribatida Species Listing. Biology Catalog. Texas A&M University.  

Панцирные клещи